Il doppio maschile del Tampere Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

João Sousa e Leonardo Tavares erano i detentori del titolo, ma si sono ritirati prima del match contro Dasnières de Veigy e Guez.

Jonathan Dasnières de Veigy e David Guez hanno battuto in finale Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Renavand 5–7, 6–4, [10–5].

Teste di serie

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Renavand (finale)
  Harri Heliövaara /  Juho Paukku (quarti di finale)

  João Sousa /  Leonardo Tavares (primo turno, ritiro)
  Alberto Brizzi /  Matteo Viola (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Tampere Open 2011